Văcarea se poate referi la:

Văcarea, Argeș
Văcarea, Gorj
 Muntele Văcarea, în Munții Făgăraș, versantul de Nord
 Văcarea Mare
 Văcarea Mică
 Râul Văcarea - afluent al Râului Tàrgului

Vezi și 
 Văcărești (dezambiguizare)

Toponime românești